Ангарад Джеймс (1677–1749) была валлийским фермером, арфисткой и поэтессой.

Жизнь 
Она родилась на ферме Геллиффридау в Баладеулин в , Уэльс, 16 июля 1677 года. Будучи ещё молодой женщиной, она вышла замуж за Уильяма Причарда, человека намного старше её, который обрабатывал Куум Пенамнен, долину к югу от . Она жила в Парлвре, или Тай Пенамнен, доме, который ранее был домом для семьи Винн из , до конца своей жизни, продолжая обрабатывать долину после того, как овдовела. Дом в настоящее время вскрыт археологами.

Ангарад была похоронена 25 августа 1749 года в церкви Святого Гвидделана в Долвидделане.

Творчество 
Она была опытной арфисткой, которая заставляла своих рабочих танцевать под её игру, когда они возвращались с доения.

Ангарад известна как ранняя валлийская поэтесса. Отчасти благодаря транскрипции работы одного из корреспондентов А. Джеймс, поэтессы и переписчика Маргарет Дэвис, рукописные работы Джеймс сохранились и содержатся в Национальной библиотеке Уэльса. Среди них элегия её сыну, который умер в 16 лет, и элегия её мужу в форме воображаемого диалога.

Примечания 

Валлийские поэты
Поэты Уэльса